Роксана Сауседо () (?, Мексика) — мексиканская актриса.

Биография 
Родилась в Мексике. Точная дата и место рождения актрисы — неизвестны. С детства очень мечтала стать актрисой и вскоре с юных лет, в 1976 году она дебютирует в эпизодической роли в фильме «Царь», но эпизод юная актриса сыграла так блестяще, что режиссёр фильма «Царь» Марио Эрнандес посоветовал родителям продвигать свою дочь далее к новым вершинам кинематографа и вскоре она стала получать главные и ведущие роли. В России актриса известна благодаря ярким ролям — Эулалии (Дикая Роза) и Мече (Просто Мария). Сейчас она по прежнему снимается и занята в съёмках 4-х сезонной теленовеллы Роза Гваделупе.

Фильмография

Фильмы 
 1992 — «Ни ангел, ни демон… а самец»
 1991 — «Pacto de sinverguenzas» (не переводится)
 1976 — «Страсти по Беренисе»
 1976 — «Царь»

Сериалы и теленовеллы

Свыше 2-х сезонов 
 2008—настоящее время — «Роза Гваделупе» (4 сезона) — Альма
 2002—12 — «Фамилия Луче» (Мексика-США), 3 сезона.
 1985—2007 — «Женщина, случаи из реальной жизни» (22 сезона).

Televisa 
 2011 — «Красное небо» — Летисия
 2006—07 — «Любовь без границы» — Доктор
 2003—04 — «Стань звездой» — Грасия
 2002—03 — «Класс 406» — Марина Чавес
 2001 — «Рождённый без греха» — Доктор Мендоса
 2001 — «Приключения во времени» — Хасмин
 2000—01 — «За один поцелуй» — Лусия
 1998—99 — «Что происходит с нами»
 1996 — «Зажжёный факел» — Ана Мария Хуарте
 1994 — «Кристальная империя»
 1991 — «Шаловливая мечтательница» — Оливия
 1990 — «Моя маленькая Соледад» — Сирена
 1989—90 — «Просто Мария» — Мече (дубл. Елена Павловская).
 1989 — «Умираю, чтобы жить» — Норма
 1987—88 — «Дикая Роза» — Виолетта
 1985 — «Пожить немножко» — Серена
 1984 — «Принцесса» — Кристина
 1983 — «Хищница» — Лулу
 1982 — «Ванесса» — Флавия
 1980 — «Колорина» — Мария
 1977 — «Свадебный марш» — Пати
 1976 — «Моя маленькая сестра» — Луисита

Видеография 
 1994 — «Династия Лос Перес» — Мария Елена (видеофильм — выпущен только для просмотра на видеокассетах)

Примечания 
 Биография взята из испаноязычного видео-интервью актрисы Роксаны Сауседо.
 Часть биографии взята из журнала «Сериал» в рамках статей сериалов Дикая Роза и Просто Мария.

Ссылки 
 Роксана Сауседо на сайте КиноПоиск
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Мексике
Актрисы Мексики